Silikatny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Silikatny (Uljanowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk

 Silikatny (Mari El), ländliche Siedlung in der Republik Mari El
 Silikatny (Mordwinien), ländliche Siedlung in der Republik Mordwinien